Portishead puede referirse a:

 Portishead (banda)
 Portishead (álbum)
 Portishead (Somerset)